Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, een Amerikaanse filmkomedie uit 2004
 een andere naam voor een nieuwsanker